Коффі (округ, Алабама)
 Коффі (округ, Джорджія)
 Коффі (округ, Канзас)
 Коффі (округ, Теннессі)